Феррари, Роберто (род. 1983) — итальянский велогонщик, победитель этапа Джиро д’Италия
 Феррари, Роберто (1890—1954) — итальянский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1920 года
 Феррари, Роберто (род. 1923) — итальянский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр 1952 и 1960 годов